Le patronyme Baudo est une forme romane du nom germain .

Des variantes existent :
 , Beaudot
 Badot, Padot, , Beudot

Patronyme 

 Luca Baudo (1460-1509), un peintre italien ;
 Étienne Baudo (1903-2001), un hautboïste et pédagogue français ;
 Serge Baudo (1927-), un chef d'orchestre français ;
 Pippo Baudo (1936-), un présentateur de télévision italien ;
 Solange Baudo alias Soskuld (1985-), une auteure française de bande dessinée.

Toponyme 

 Alto Baudó, une municipalité située dans le département de Chocó, en Colombie ;
 Bajo Baudó, une municipalité située dans le département de Chocó, en Colombie ;
 Medio Baudó, une municipalité située dans le département de Chocó, en Colombie ;
 Serranía del Baudó, une chaîne de montagnes de la région pacifique de la Colombie ;
 Río Baudó, un fleuve de Colombie.